Isolobus (kevers), geslacht van kevers
 synoniem van het plantengeslacht Lobelia